Estado nacional puede referirse 
 Estado nación, una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante,en población 
 En España, Nuevo Estado Nacional, denominación del Estado formado en la zona nacional de la guerra civil española. El término se usa a lo largo de la dictadura de Franco.
 En otros países, especialmente de todo América se utilizó el término Nuevo Estado Nacional para determinadas coyunturas históricas en el  y .
 Estado nacional, programa de televisión chileno emitido por Televisión Nacional de Chile (TVN).